Nositelky jména Marie Anna Bavorská:

 Marie Anna Bavorská (1551–1608) – bavorská princezna
dcera bavorského vévody Albrechta V. a manželka arcivévody Karla II.
 Marie Anna Bavorská (1574–1616) – bavorská princezna
dcera bavorského vévody Viléma V. a manželka arcivévody a pozdějšího císaře Ferdinanda II.
 Marie Anna Bavorská (1660–1690) – bavorská princezna
dcera bavorského kurfiřta Ferdinanda Marii a manželka francouzského dauphina Ludvíka
 Marie Anna Bavorská (1734–1776) – bavorská princezna
dcera císaře Karla VII. a manželka bádenského markraběte Ludvíka Jiřího
 Marie Anna Bavorská (1805–1877) – bavorská princezna a saská královna
dcera bavorského krále Maxmiliána I. Josefa a manželka saského krále Fridricha Augusta II.